Rudolph Bielke er det anvendte navn om flere personer:

 Rudolph Bielke (amtmand) (1746-1813) – dansk amtmand (Johan Rudolph Bielke)
 Rudolph Bielke (diplomat) (1810-1855) – dansk diplomat (Holger Frederik Rudolph Bielke)